Уильям Парр (; около 1434—1483) — английский рыцарь, кавалер ордена Подвязки. Заседал в Палате общин, занимал должность шерифа графства Камберленд, участвовал в Войнах Алой и Белой розы на стороне Йорков. Дед Екатерины Парр, шестой жены короля Генриха VIII.

Биография 
Уильям Парр принадлежал к старинному рыцарскому роду из Ланкашира. Его прадед, сэр Уильям (умер в 1405 году), женился в 1383 году на представительнице младшей ветви де Росов и благодаря этому браку получил четвёртую часть баронии Кендал с одноимённым замком, ставшим семейной резиденцией. Сын сэра Уильяма, сэр Джон (1383—1408), умер молодым; внук, сэр Томас, избирался в палату общин, участвовал в Войнах Алой и Белой розы на стороне Йорков. В 1459 году вместе с другими йоркистами он был лишён всех прав, но спустя два года это решение парламента отменил новый король Эдуард IV. В 1464 году сэр Томас умер, оставив шесть дочерей и трёх сыновей, старший из которых, Уильям, унаследовал родовые земли.

Уильям Парр родился примерно в 1434 году. Как и его отец, он принадлежал к йоркистам, но в 1469 году поддержал Джорджа Кларенса и графа Уорика, поднявших мятеж против Эдуарда IV. В марте 1470 года, накануне битвы при Лоскот-Филд, Кларенс и Уорик направили Парра к королю в качестве посланца, и Эдуард передал с ним свой ответ. Когда король вернулся из изгнания в 1471 году, Парр сразу примкнул к нему; вместе с сэром Джеймсом Харрингтоном он привёл к Эдуарду в Донкастер 600 вооруженных людей. Уильям сражался при Барнете, где погиб его младший брат, и получил в награду выгодную придворную должность и крупное земельное пожалование — третью часть королевской доли баронства Кендал, замки Бург, Пендрагон и Эпплби. Однако титула лорда Кендала Уильям не удостоился; бароном стал только его сын.

В 1472 году Парр поклялся признать Эдуарда, принца Уэльского, наследником престола. Он представлял графство Уэстморленд в палате общин в 1467 и 1473 годах, был верховным шерифом Камберленда в 1473 году. В 1474 году Парр стал рыцарем ордена Подвязки. Он был послан в Шотландию, чтобы договориться о перемирии (вероятно, в 1479 году). В 1483 году сэр Уильям возглавлял комиссию, исполнявшую обязанности констебля Англии, и принимал участие в похоронах Эдуарда IV. По-видимому, вскоре после этого он умер.

Семья 
Сэр Уильям был женат дважды. Первой его женой стала Джоан Трасбат, вдова Томаса Кольта; если в этом браке и рождались дети, все они умерли при жизни отца. Дочь Джона Кольта, пасынка Парра, по имени Джейн стала впоследствии первой женой Томаса Мора. После смерти Джоан (1473) Парр женился на Элизабет Фицхью, дочери Генри Фицхью, 5-го барона Фицхью, и Элис Невилл (племяннице графа Уорика). В этом браке родились трое сыновей и две дочери:

 Энн (около 1476—1513), жена сэра Томаса Чейни;
 сэр Томас (умер в 1517), отец Екатерины Парр, шестой жены короля Генриха VIII, и Уильяма Парра, маркиза Нортгемптона;
 Уильям (умер в 1546), 1-й барон Парр из Хортона;
 Элис;
 Джон (умер в 1508).

После смерти сэра Уильяма его вдова вступила во второй брак — с Николасом де Воксом, 1-м бароном Воксом из Херроудена.

Предки

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Главные шерифы Камберленда‎
Парры
Участники битвы при Барнете